Moleskine, littéralement peau de taupe depuis l'anglais, désigne :

 Moleskine, tissu ;
 et par extension, un carnet de la marque Moleskine, inspiré de carnets recouverts de ce tissu.